

Pessoas 
 Ferdinand Porsche - engenheiro automotivo austríaco, fundador da Porsche
 Ferdinand von Zeppelin - general alemão, fundador da companhia dirigível Luftschiffbau-Zeppelin GmbH
 Les Ferdinand - ex-futebolista inglês.
 Franz Ferdinand

Localidades 
 Ferdinand (Indiana)

Personagem de banda desenhada 
Ferdinando (Banda desenhada)

Filmes
Ferdinand the Bull
Ferdinand (filme) (2017)

Livros
Ferdinando, o Touro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes